Канто има више значења:

 Канто
 Канто (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Канто (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику